Canada
 Sainte-Barbe (Quebec), gemeente in Quebec
 St. Barbe (Newfoundland en Labrador), dorp op Newfoundland
 St. Barbe Bay, baai waaraan dat dorp ligt

Frankrijk
 Sainte-Barbe (Moselle), gemeente in Moselle
 Sainte-Barbe (Vosges), gemeente in Vosges
 Sainte-Barbe-sur-Gaillon, plaats in Eure

Zie ook 
 Heilige Barbara